Сезон 1906/07 — 2-й сезон для «Челси» в чемпионатах Англии, а также 2-й год со дня основания футбольного клуба. Футбольный клуб «Челси» принял участие во Втором дивизионе вместе с 19 другими командами. Под управлением тренера-секретаря Уильяма Льюиса, «Челси» занял второе место в дивизионе, заработав 57 очков (по два очка за победу) в 38 играх и вышел в Первый дивизион.

Второй дивизион 

Второй дивизион Футбольной лиги сезона 1906/07 — 2-й сезон «Челси» в чемпионатах Англии. «Челси» занял второе место в дивизионе, заработав 57 очков (по два очка за победу) в 38 играх и вышел в Первый дивизион.

Турнирная таблица

Результаты по турам

Матчи

Кубок Англии

Первый раунд

Литература

Ссылки 
 Стастистика на Soccerbase.com 
 Официальный сайт 
 Официальный сайт 

1906/1907
Челси